Нежная гаплофрина () — вид глубоководных лучепёрых рыб из семейства линофриновых, единственный представитель рода гаплофрин (Haplophryne).

Описание 
Вид широко распространен в более теплых широтах Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Длина тела от 48 до 159 мм. Покровы тела не пигментированные. Самцы паразитируют на самках, их размер до 11,5-12 мм. Подъязычный усик у самок отсутствует. Зубы располагаются в 3-4 ряда.

Примечания 

Линофриновые
Монотипические роды лучепёрых рыб
Животные, описанные в 1902 году